Balatonfüredi kommun (ungerska: Balatonfüredi kistérség) är en kommun i regionen Közép-Dunántúl i provinsen Veszprém i Ungern. Huvudorten i kommunen är Balatonfüred.

Orter i Balatonfüredi kommun